Hiltensberg ist der Ortsname von

 Hiltensberg (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hiltensberg (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
Siehe auch:
 Hiltensperger